La Magistratura di San Martino è una squadra di Mezzogiorno del Gioco del Ponte di Pisa.

La magistratura 
 Magistrato: Valentino V.
 Capitano: Aldemaro M
 Colori: Rosso, nero e bianco
 Motto: Pisa tremare fa l'acqua e la terra!
 Cotte: Nere e rosse con bordatura bianca
 Confini della magistratura: Il quartiere di San Martino, Via Benedetto Croce, Viale Bonaini, Piazza Stazione, Piazza Vittorio Emanuele II Corso Italia lato Bar La Borsa, quartiere di San Martino

Storia 
Nell'epoca contemporanea (XX secolo), la magistratura di San Martino è presente negli scontri fin dal 1950, data di inizio del Gioco del Ponte effettuato con il carrello. Dal 1950 al 1963, anno dell'interruzione del Gioco, che riprenderà solo dopo ben 19 anni, San Martino era riuscita a portare a casa solo 5 vittorie per altrettanti trionfi di Mezzogiorno.

Dalla ripresa del gioco, che avviene nel 1982, trionfa altre 11 volte riuscendo perfino a vincere nella Battaglia del 2011 contro la favorita magistratura di San Francesco. Questa Battaglia è stata tanto cara agli abitanti del quartiere di San Martino e ai loro vicini, perché ha consentito a Mezzogiorno di interrompere il digiuno che durava dal 1996, data dell'ultima vittoria della Fazione australe.
Il bilancio totale è di 16 vittorie e 25 sconfitte. Nel conteggio totale sono considerate anche le 3 sconfitte del 2001 2002 e 2003 dove San Martino ha gareggiato 'fusa' insieme rispettivamente a Leoni, Sant'Antonio e ai Dragoni.

Albo d'oro

Collegamenti esterni 
 
 

Gioco del Ponte